Glinówka – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim

 Glinówka – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Glinówka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.